Георгий Тучин:
 Тучин, Георгий Владимирович (1914—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Тучин, Георгий Ильич (1932—2011) — бригадир проходчиков шахты им. Шевякова, Герой Социалистического Труда.